Георг II:
 Георг II (король Великобритании) (1683—1760, король с 1727)
 Георг II (король Греции) (1890—1947, король в 1922—1924 и с 1935)
 Георг II (герцог Монбельяра) (1626—1699) — герцог Монбельяра
 Георг II (герцог Саксен-Мейнингена) (1826—1914) — герцог Саксен-Мейнингена с 1866 года
 Георг II (ландграф Гессен-Дармштадта) (1605—1661) — ландграф Гессен-Дармштадта с 1626 года
 Георг II (князь Вальдек-Пирмонта) (1789—1845) — князь Вальдек-Пирмонта в 1813—1845 годах
 Георг II Померанский (1582—1617) — герцог (князь) Дарловский и Буковский.
 Геворг II (арм. Գևորգ Բ Գառնեցի) — армянский церковно-государственный деятель IX века, католикос всех армян в 877—897.